Э́ди () — английское личное женское имя, уменьшительная форма имени Эдит. В написании Edy является уменьшительной формой имени Эдурне. Изредка бывает и мужским именем с написанием Edi. Также на русский язык как Эди́ передаются французские слова Hedi и Aydie.

Имя 
Имя Эди как часть творческого псевдонима используют некоторые медиа-персоны с именем Эдит: певицы, актрисы, модели, комики и т. п., но также нередко оно может являться и полным именем.
  (1927—2008) — американская комедиантка, актриса, певица и бизнесвумен.
 Брикелл, Эди (род. 1966) — американская певица и сочинительница песен.
 Ганем, Эди (род. 1983) — мексикано-ливано-американская актриса кино и телевидения.
 Гатеги, Эди (род. 1979) — кенийско-американский актёр театра, кино и телевидения.
 Готлиб, Эди (род. 1992) — израильский и российский футболист.
 Кампаньоли, Эди (1934—1995) — итальянская телеведущая.
  (род. 1990) — английская модель.
 Макклёрг, Эди (род. 1945) — американская актриса-комик кино и телевидения.
 Огнецвет, Эди Семёновна (1913—2000) — советская и белорусская поэтесса.
 Ориоли, Эди (род. 1962) — итальянский мотогонщик.
 Рада, Эди (1922—1997) — австрийский фигурист.
 Рама, Эди (род. 1964) — албанский политик, художник, писатель, публицист, преподаватель и баскетболист; премьер-министр Албании (2017 — ), председатель Социалистической партии Албании (2005 — )
 Седжвик, Эди (1943—1971) — американская актриса и модель.
 Слиман, Эди (род. 1968) — французский фотограф и дизайнер, креативный директор Yves Saint Laurent (2012—2016), креативный, художественный и имиджевый директор Céline (2018 — )
 Фалко, Эди (род. 1963) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1980) — американский художник, иллюстратор, писатель и .

Фамилия 
 Эди, Джеймс (1927—1998) — американский философ.

Прозвище 
  (1895—1977) — американская социалистка и певица, широко известная по прозвищу Большая Эди.
  (1917—2002) — американская социалистка, модель и артистка кабаре, широко известная по прозвищу Маленькая Эди; её дочь.

Вымышленные персонажи 
 Эди — колдунья, персонаж цикла «Меч Истины».
 Эди Бритт — персонаж американского телесериала «Отчаянные домохозяйки» в исполнении Николлетт Шеридан.
  — персонаж романа Вальтера Скотта «Антиквар» (1816).

Прочее 
 Эди — коммуна во Франции.
 «» — британский фильм 2017 года.
 Эді — крымский музыкальный психо-поп проект.

См. также 
 Эдди
 Иди